Inez (Kentucky)
Inez (Nebraska)
Inez (Nyugat-Virginia)
Inez (Texas)
Inez (keresztnév)